Dette er en oversigt over alle fregatterne i fregatterne i Oliver Hazard Perry-klassen. I alt blev der bygget 71 enheder. Den første bruger var United States Navy, der også udviklede designet. Royal Australian Navy, købte under betegnelse Adelaide-klassen fire enheder i USA samt byggede yderligere to i Australien. Armada Española byggede seks enheder (Santa Maria-klassen) og Taiwan har bygget otte enheder på licens. Flere andre flåder har sidenhen erhvervet sig enheder som US Navy har sat til salg.

Overblik

Skibsliste 

Fregatter
Krigsskibe fra USA
Krigsskibe fra Polen
Krigsskibe fra Australien
Krigsskibe fra Spanien